Wijnaldum peut désigner :

Toponyme 
 Wijnaldum, village situé dans la commune de Harlingen aux Pays-Bas.

Patronymes 
 Georginio Wijnaldum (1990-), footballeur néerlandais, frère de Giliano ;
 Giliano Wijnaldum (1992-), footballeur néerlandais, frère de Georginio ;
 Yasmin Wijnaldum (1998-),  mannequin néerlandaise.